Topshelf Open 2015 — 26-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин и женщин, проводящегося в нидерландском городе Хертогенбос и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2015 году турнир прошёл с 8 по 14 июня. Соревнование начинало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Роберто Баутиста Агут
 в женском одиночном разряде —  Коко Вандевеге
 в мужском парном разряде —  Жан-Жюльен Ройер и  Хория Текэу
 в женском парном разряде —  Аранча Парра Сантонха и  Марина Эракович

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире должен был стать Жо-Вильфрид Тсонга (№ 15 в мире на тот момент), но в последний момент он снялся с соревнований из-за травмы брюшных мышц. Прошлогодний чемпион Роберто Баутиста Агут защищал свой титул в качестве третьего номера посева, однако в первом для себя матче во втором раунде проиграл, попавшему на турнир через квалификацию, Николя Маю. Французский теннисист в итоге смог выиграть титул, переиграв в финале второго номера посева Давида Гоффена. Для Маю титул в Хертогенбосе стал вторым в карьере (до этого он побеждал в 2013 году). В основных соревнованиях выступил один представитель России Михаил Южный, который проиграл уже в первом раунде.

Парный мужской турнир выиграл дуэт Иво Карлович и Лукаш Кубот. В полуфинале они обыграли первых номеров посева и прошлогодних чемпионов Жан-Жюльена Ройера и Хорию Текэу, а в финале одолели французов Николя Маю и Пьера-Юга Эрбера.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Эжени Бушар (№ 6 в мире на тот момент). Представительница Канады уже в первом раунде уступила Ярославе Шведовой из Казахстана. Прошлогодняя чемпионка Коко Вандевеге защищала свой титул в качестве третьего номера посева, однако проиграла в четвертьфинале Кики Бертенс. Титул в финале разыграли № 4 посева Белинда Бенчич и № 5 посева Камила Джорджи. Сильнее оказалась итальянка Джорджи, которая впервые завоевала титул на соревнованиях ассоциации. В основном розыгрыше приняли участие две россиянки: Анастасия Павлюченкова и Евгения Родина. Из них лишь Павлюченкова смогла пройти во второй раунд.

Женский парный приз достался паре Лаура Зигемунд и Эйжа Мухаммад, которые изначально не считались фаворитами. В финале они переиграли третьих номеров посева Анастасию Павлюченкову и Елену Янкович. Прошлогодние победительницы Аранча Парра Сантонха и Марина Эракович не защищали свой титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Николя Маю обыграл  Давида Гоффена со счётом 7-6(1), 6-1.
 Маю выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Гоффен сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=9
| RD1-team01= В. Поспишил
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= М. Матошевич
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= М. Ильхан
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Ж. Мюллер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= М. Копил
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Я. Ниеминен
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Ж. Соуза
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=0
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Д. Истомин
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=2

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= И. Марченко
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М. Южный
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Ю. Мельцер
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=65
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= К. де Схеппер
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=3

| RD2-seed01=9
| RD2-team01= В. Поспишил
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=66
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Ж. Мюллер
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=7

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= М. Копил
| RD2-score03-1=7
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= Г. Гарсия
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Ж. Соуза
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=62
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= И. Марченко
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Ю. Мельцер
| RD2-score07-1=62
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Д. Гоффен 
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Ж. Мюллер
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= М. Копил
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= И. Марченко
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=63
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Д. Гоффен 
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Ж. Мюллер
| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Д. Гоффен 
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Секция 2 

 Мужчины. Парный турнир 
  Иво Карлович /  Лукаш Кубот обыграли  Николя Маю /  Пьер-Юга Эрбера со счётом 6-2, 7-6(9).
 Карлович выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кубот выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

 Женщины. Парный турнир 
  Лаура Зигемунд /  Эйжа Мухаммад''' обыграли  Анастасию Павлюченкову /  Елену Янкович со счётом 6-3, 7-5.
 Зигемунд и Мухаммад выигрывают свой дебютный титул в туре ассоциации.

См. также 
 Чемпионат Росмалена на травяных кортах
 Мировой тур ATP 2015
 WTA Тур 2015
 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 Профиль турнира на сайте WTA  
 
 

Нидерланды
Теннис
Июнь 2015 года
2015